Тимирязево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тимирязево — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Казахстан 
 Тимирязево — село в Житикаринском районе Костанайской области.
 Тимирязево — село в Успенском районе Павлодарской области.
 Тимирязево — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Тимирязево — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Тимирязево — село в Каменском районе Воронежской области.
 Тимирязево — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Тимирязево — село в Лухском районе Ивановской области.
 Тимирязево — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Тимирязево — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Тимирязево — посёлок в Задонском районе Липецкой области.
 Тимирязево — деревня в Каширском районе Московской области.
 Тимирязево — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Тимирязево — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Тимирязево — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Тимирязево — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Тимирязево — деревня в Чернском районе Тульской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Тимирязево — село в Джанкойском районе.

Украина 
 Тимирязево — село в Перевальском районе Луганской области.

См. также 

 Тимирязевское
 Тимирязевский